Australia
Burbank – sobborgo di Brisbane, nel Queensland

Stati Uniti d'America
 Burbank – città della contea di Los Angeles, California
 Burbank – census-designated place della contea di Santa Clara, California
 Burbank – città della contea di Clay, Dakota del Sud
 Burbank – città della contea di Cook, Illinois
 Burbank – villaggio della contea di Wayne, Ohio
 Burbank – città  della contea di Osage, Oklahoma
 Burbank – census-designated place della contea di Walla Walla, Washington